Шуфлай
Фамилия
 Шуфлай, Милан (1879—1931) — хорватский историк, политический деятель.
Другое
 Шуфлай — традиционное блюдо кухни пенсильванских немцев.